Административно-территориальное деление Эритреи:

На момент обретения независимости в 1993 году Эритрея состояла из десяти провинций. Эти провинции были похожи на девять провинций, которые существовали в колониальный период. В 1996 году они были укрупнены в шесть провинций (зоб). Границы этих новых провинций формировались на основе речных бассейнов.

Критики такого решения утверждают, что правительство Эритреи разрушило историю страны, а сторонники такого административного деления полагают, что новые границы областей облегчат ситуацию с историческими земельными спорами. Кроме того, сторонники такого решения утверждают, что формирование границ между провинциями на основе столь важного природного ресурса как вода облегчит планирование водопользования.

Органы управления 
В каждой провинции избирается орган местного самоуправления — собрание провинции. Администратора провинции назначает Президент Эритреи. Во время заседаний кабинета министров президент также встречается с администраторами провинций, которые отчитываются об обстановке в своих провинциях.

Собрания провинций отвечают за выработку бюджета местных программ и заслушивают вопросы, которые беспокоят местное население. Местные программы охватывают проведение культурных мероприятий, развитие инфраструктуры (дороги), озеленение.

Провинции («зобы»)

История 
По данным 1970 года, когда Эритрея входила в состав Эфиопии, она делилась на следующие административные единицы:

Примечания

Ссылки 
 Всемирный исторический проект

 
Списки:Эритрея